Voetbal is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1912 in Stockholm.

Veertien teams hadden zich ingeschreven voor dit toernooi. België (voor de loting) en Frankrijk (dat had geloot tegen Noorwegen) trokken zich terug, de inschrijving van Bohemen werd geweigerd. Oorspronkelijk had ieder deelnemend land het recht maximaal vier teams in te schrijven, maar de FIFA sprak de wens uit dat ieder land slechts één team zou inschrijven. De regel was voornamelijk bedoeld om Engeland, Schotland, Ierland en Wales de kans te geven ieder met een eigen team te laten deelnemen. Groot-Brittannië schreef echter één team in, Duitsland, Hongarije en Noorwegen schreven ieder wel elk twee teams in. Later besloot de FIFA dat ieder land toch slechts één team mocht inschrijven.

Naast de gouden medaille werd aan het winnende team de in 1908 door de Engelse voetbalbond beschikbaar gestelde wisselbeker uitgereikt.

Hoofdtoernooi

Eerste ronde 

Frankrijk trok zich terug.

Kwartfinales

Halve finales

Bronzen finale

Finale 

Scheidsrechter was de Nederlander Christiaan Groothoff.

Troosttoernooi 
Het troosttoernooi, voor teams die de halve finales niet hadden gehaald, maakte deel uit van het officiële Olympisch programma.

Eerste ronde

Tweede ronde

Troostfinale

Eindrangschikking

Bronnen 
 RSSSF: Olympisch voetbaltoernooi heren 1912

Voetbal
1912
Voetbal in 1912